Fredrik I kan syfta på

 Fredrik I Barbarossa (1122-1190), tysk kung från 1152, tysk-romersk kejsare från 1155.
 Fredrik I av Sachsen, Fredrik den stridbare (1370–1428), kurfurste av Sachsen från 1423.
 Fredrik I av Brandenburg (1371–1440), kurfurste av Brandenburg från 1417.
 Fredrik I av Pfalz, (1425-1476), kurfurste av Pfalz från 1449.
 Fredrik I av Pfalz-Simmern, pfalzgreve av Pfalz-Simmern från 1459.
 Fredrik I av Danmark (1471–1533), dansk-norsk kung från 1523.
 Fredrik I av Böhmen, vinterkonungen (1596–1632), kung av Böhmen 1619–1620.
 Fredrik I av Preussen (1657–1713), kung av Preussen från 1701, som Fredrik III kurfurste av Brandenburg från 1688.
 Fredrik I, Fredrik av Hessen (1676–1751), kung av Sverige från 1720.
 Fredrik I av Schwaben (född cirka 1050, död 1105), hertig av Schwaben från 1079.